Herrarnas 50 kilometer i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i skidorten Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji, den 23 februari 2014. Tävlingen kördes som masstart och i fristil.

Medaljörer

Resultat 
64 tävlande deltog i 50 kilometersloppet

DNS = Startade ej
DNF = Kom inte i mål

Referenser

Externa länkar 
FIS-Ski.com: Tävlingsprogram 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Herrarnas 50 kilometer